Rovná hora – przełęcz na Słowacji między Małą Fatrą a Górami Kisuckimi
 Rovná hora – szczyt w Małej Fatrze na Słowacji